El término Sabor a mí puede referirse:

 a «Sabor a mí» (1959), una canción (bolero) compuesta por Álvaro Carrillo (1921-1969);
 a Sabor a mí (1988), una película basada en la vida de Álvaro Carrillo;
 a «Sabor a mí» (1988), la banda sonora de la película homónima;
 a Sabor a mí (2000-2010), un programa de televisión culinario de Argentina, conducido por Maru Botana;
 a Sabor a mí (1998), última parte de la Trilogía sucia de La Habana, de Pedro Juan Gutiérrez.